Чемпионат Египта по футболу 1991/1992 — 35-й чемпионат Египта, проходивший с 11 октября 1991 года по 12 июня 1992 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1991/1992 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1991/1992 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 1992 году
Спорт в Египте в 1991 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992